Bismarckhütter Ballspiel Club – drużyna piłkarska społeczności niemieckiej z Hajduków Wielkich
 Bismarckhütte – miejscowość (dawna gmina), obecnie część miasta Chorzów
 Bismarckhütte – oddział niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau mieszczący się w Chorzowie-Batorym (Hajdukach Wielkich)

Strony ujednoznaczniające